ADR — аббревиатура:
 ADR () — Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
 ADR () — генеральный немецкий тест новых сортов роз.
 ADR ( — альтернативное урегулирование споров) — совокупность процедур, способствующих внесудебному разрешению споров (конфликтов). 
 ADR () — Американская депозитарная расписка.
 ADR () — статистический показатель средней стоимости проданного номера в день.
 ADR () — переозвучивание оригинальных диалогов фильма после окончания съёмок.